Likoma – wyspa w Malawi
 Likoma – miasto w Malawi na wyspie Likoma
 Likoma – dystrykt w Malawi